Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Didenko – ukraiński piłkarz
 Andrij Didenko – hetman kozaków rejestrowych
 Gawriił Didenko – radziecki lotnik wojskowy
 Nadija Didenko – ukraińska narciarka dowolna, olimpijka